Trout River (trout engl. für „Forelle“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Trout River (Liard River), in British Columbia
 Trout River (Mackenzie River), in den Nordwest-Territorien
 Trout River (Wabasca River), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Trout River (Huronsee), in Michigan
 Trout River (Missisquoi River), in Vermont
 Trout River (St. Johns River), in Florida
 Trout River (Upper Iowa River), in Iowa
 Nebenfluss des Rivière Châteauguay in Québec (Kanada) und New York (USA), siehe Rivière Trout

Trout River ist der Name folgender Orte:

 Trout River (Neufundland und Labrador), Ort auf Neufundland, Kanada
 Trout River (New York), Ort im Franklin County, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten